Suzanne G. Cusick es una musicóloga que reside en nueva york. Nació en 1954, trabaja en la universidad de artes y ciencias de NY como profesora de música.Sus escritos sobre la música en relación con el género, la sexualidad y la historia cultural ha aparecido en revistas como la revista TRANS,la Revista de la Sociedad Americana de Musicología.
También ha escrito sobre la importancia de la música como arma y tortura.

Biografía 
Musicóloga que reside en Nueva York. Nació en 1954, trabaja en la universidad de artes y ciencias de Nueva York como profesora de música, ha escrito diversos artículos sobre género y sexualidad, en la relación a la música de la modernidad temprana italiana y en las prácticas musicales de EE. UU. en el siglo XX. También escribió sobre la importancia de la música como arma y tortura.

En el 2010 recibió el premio del libro de la sociedad para el estudio de las primeras mujeres modernas. En el 2003 publicó el diario de género de cultura, se centró en la relación entre el género y la sexualidad en la cultura musical.

En la actualidad estudia el uso del ruido, la música y "coacción de género" en la detención y el interrogatorio de los prisioneros  detenidos durante el siglo XXI "guerra contra el terror", obra por la que recibió el premio Philip Brett dado por la sociedad americana de musicólogos.

Obras relevantes 
 Francesca Caccini At The Medici Court.
 Music And The Circulation Of Power.
 Acoustemology and the “war of terror”.

Bibliografía 
 nyu, Suzanne Cusik 
 sibertrans, Suzanne G. Cusick
 The new grove diccionary of music and musicians.

Musicólogos de Estados Unidos